Дело може да се отнася за:
 съдебно дело
 Дело (Италия), град в Италия